Au revoir est une locution de départ de la langue française.

Cinéma 
 Au revoir, film néerlandais réalisé par Heddy Honigmann (1995).
 Au revoir, film iranien réalisé par Mohammad Rasoulof (2011).

Musique 
 Au Revoir Simone, groupe américain de musique électronique.
 Au Revoir, chanson du groupe Cascada sortie en 2011.

Citation 
 Au revoir : fin de l'allocution télévisée prononcée par Valéry Giscard d'Estaing le , deux jours avant son départ de la présidence de la République après sa défaite à l'élection du .

Voir aussi 
 Au revoir là-haut est un roman de Pierre Lemaitre paru le  aux éditions Albin Michel ;
 Au revoir là-haut est une comédie dramatique française coécrite et réalisée par Albert Dupontel, sortie en 2017 ;
 Révision.